Termenul „Pankow” se poate referi la:

 un sector din estul Berlinului, fost sediu al zonei ocupației sovietice (până la prăbușirea RDG-ului)
 un cartier din Berlin Berlin-Pankow
 o stație de metro din Berlin 
 o formație germană de rock Pankow (Band)

Nume de persoane
 Gisela Pankow (1914–1998), psihiatră germano-franceză
 John Pankow (* 1954), actor american

Vezi și 
 Groß Pankow (Prignitz)
 Tren special spre Pankow, șlagărul lui Udo Lindenberg